Oromia thoracica — вид слепых жуков-долгоносиков из подсемейства Molytinae (Curculionidae). Канарские острова (остров Гран-Канария, Los Berrazales).

Описание 
Безглазые и бескрылые жуки-долгоносики красновато-коричневого цвета. Длина тела от 3,7 до 5,0 мм. Рострум примерно равен по длине пронотуму. Интегумент хорошо склеротизирован, покрыт пунктурами и ямками. Тело вытянутое, субпараллельное. Пронотум нависает над головой. Усики с 7-члениковым жгутиком с крупной булавой на конце. Все особи этого нового вида были собраны ловушками, установленными в обнажениях пород, плохо покрытых слоем почвы и растительностью, главным образом, характеризующейся сосной канарской (Pinus canariensis), молочаем Euphorbia regis-jubae и кустарниками, характерными для термофильных условий обитания (Cheirolophus arbutifolius, Pistacia atlantica, Pterocephalus lasiospermus, Artemisia thuscula, Withania aristata, Salvia canariensis).

От описанных ранее с соседнего острова Тенерифе (из группы Канарских островов) двух близких видов отличается более крупными размерами (4-5 мм против 2,35—3,90 мм у , и 2,80—3,56 мм у ), нависающим над головой пронотумом, более тёмной окраской, ребристыми дорзумом и латеральными краями переднеспинки.

Примечания

Литература 
 
 
 Oromí, P. (2004). Canary Islands: Biospeleology. In: Gunn, J. (Ed.). — Encyclopedia of caves and karst science. — Fitzroy Dearborn, New York, pp. 366—371.

Ссылки 
 Oromia — Encyclopedia of Life

Molytinae
Насекомые Африки
Животные, описанные в 2015 году
Эндемики Канарских островов